«Женщины» — название ряда фильмов:

 Женщины (фильм, 1939) (англ. The Women; вариант перевода — «Женские интриги») — американский кинофильм 1939 года режиссёра Джорджа Кьюкора по одноимённой пьесе Клэр Бут Люс.
 Женщины (фильм, 1966) — советская мелодрама 1966 года из трёх сентиментальных новелл по одноимённому рассказу Ирины Велембовской. Режиссёр Павел Любимов.
 Женщины (фильм, 1969) — кинофильм 1969 года. Производство Италия, Франция. Режиссёр Жан Орель.
 Женщины (фильм, 2008) (англ. The Women, 2008) — американская трагикомедия, ремейк одноимённого фильма 1939 года. Режиссёр Дайэн Инглиш.

См. также